Берёзки () — село, Чорненский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321485505.

Географическое положение 
Село Берёзки находится в 2-х км от реки Плотва, расположено в сильно изрытой оврагами местности, есть небольшая запруда.

История 
В 1997 село Берёзки присоединили к селу Нефедовка.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Великобурлукского района